Мегалозавроїди (Megalosauroidea) — надродина тетанурових динозаврів з підряду Тероподи. Існували від середньої юри до пізньої крейди.

Часто замість назви Megalosauroidea використовується Spinosauroidea (Спинозавроїди). Надродина Spinosauroidea була введена Ернестом Стромером у 1915. Якщо Megalosaurus входить до клади Spinosauroidea (що підтверджують сучасті філогенетичні аналзи), то це лише молодший синонім Megalosauroidea. У 1998 Пол Серено дав вузлове визначення кладі Spinosauroidea: спільний предок Spinosaurus та Torvosaurus та усі його нащадки. У 2004 Томас Гольц дав стеблове визначення однойменній кладі: усі види, більше спорідненіші із Spinosaurus, ніж з хатнім горобцем (Passer domesticus).

Систематика 
Можлива класифікація мегалозавроїдів (Benson, 2010):

 Надродина Мегалозавроїди (Megalosauroidea)
 (Безіменна клада)
 Сюаньханозавр (Xuanhanosaurus)
 (Безіменна клада)
 Кондорраптор (Condorraptor)
 Маршозавр (Marshosaurus)
 П'ятницкізавр (Piatnitzkysaurus)
 (Безіменна клада)
 Чуаньдуноцелур (Chuandongocoelurus)
 Монолофозавр (Monolophosaurus)
 Родина Мегалозаврові (Megalosauridae)
 Підродина Евстрептоспондиліни (Eustreptospondylinae)
 Евструптоспондил (Eustreptospondylus)
 Піветозавр (Piveteausaurus)
 Стрептоспондил (Streptospondylus)
 Підродина Мегалозаврини (Megalosaurinae)
 Афровенатор (Afrovenator)
 Дубройозавр (Dubreuillosaurus)
 Дуріявенатор (Duriavenator)
 Едмарка (Edmarka)
 Мегалозавр (Megalosaurus)
 Торвозавр (Torvosaurus)
 Родина Спинозаврові (Spinosauridae)
 Сіамозавр (Siamosaurus)
 Підродина Барионихіни (Baryonychinae)
 Барионікс (Baryonyx)
 Кристатузавр (Cristatusaurus)
 Зухомім (Suchomimus)
 Зухозавр (Suchosaurus)
 Підродина Спинозаврини (Spinosaurinae)
 Іритатор (Irritator)
 Спинозавр (Spinosaurus)
 Анґатурама (Angaturama)

Філогенія 
Місцезнаходження надродини у кладі тетанур у філогенічній кладограмі запропонованій Carrano, Benson & Sampson у 2012 році:

Примітки 

Тероподи
Надродини плазунів